Чемпионат Люксембурга по футболу 1928/1929 — 19-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1928/1929
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1928 году
1929 год в Люксембурге